LRP12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 859 амінокислот, а молекулярна маса — 94 984.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ендоцитоз, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки